Stadionul Tudor Vladimirescu este un stadion polivalent din Târgu Jiu, România. Acesta servește drept stadionul de acasă al echipelor Pandurii Târgu Jiu și Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Stadionul poate fi, de asemenea, utilizat pentru o varietate de alte activități, cum ar fi pista și terenul pentru concerte. 

Stadionul înlocuiește fostul Stadion Tudor Vladimirescu, fiind numit după eroul din Țara Românească, Tudor Vladimirescu.

A fost inaugurat pe 25 octombrie 2019 când Constantina Diță, originară din județul Gorj, a tăiat panglica pe noul stadion.

Note

Legături externe 
 Stadionul Tudor Vladimirescu
 World Stadiums 

Tudor Vladimirescu (2019)